Ельмеев — фамилия. Известные носители:
 Ельмеев, Василий Яковлевич (1928—2010) — советский и российский учёный, философ, экономист, социолог.
 Ельмеев, Григорий Ильич (1906—1941) — советский мордовский мокшанский поэт, педагог.
 Ельмеев, Роман Михайлович
(2002) - Видеоблогер.